Au singulier, bacchanale revêt deux sens :
 une bacchanale est, par analogie aux bacchanales, une fête religieuse ou culte à mystères célébrée dans l'Antiquité, une représentation d'une danse réunissant bacchantes et satyres ;
 une bacchanale est également une danse bruyante et tumultueuse, dans un ballet, dans un grand opéra ;

Arts 
 Les Bacchanales d'Andrea Mantegna font référence à deux gravures exécutées avant 1481 ;
 Bacchanale est le nom d'une pièce de John Cage pour piano préparé.

Voir aussi